Навата (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 18,5 км². Население — 1158 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Пере.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Navata
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Instituto de Estadística de Cataluña

Города Жироны
Муниципалитеты Жироны